Jongunjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kangasjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,28, long 27,00), 
 Jongunjärvi (sjö i Finland), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar